Tmolos (griechisch Τμῶλος, lateinische Form Tmolus) steht für

 Tmolos (Gebirge), Gebirgszug in der westkleinasiatischen Landschaft Lydien, heute das Massiv der Bozdağlar (Tmolos-Gebirge) in der Türkei
 Tmolos (Stadt), antike Stadt am Tmolos-Gebirge, beim Dorf Gökkaya, östlich von Turgutlu in der Prinz Manisa in der Türkei
 Tmolos (Mythologie), mythischer König von Lydien